Quint Fulvi Flac, cònsol romà el 237 aC, el 224 aC, el 212 aC i el 209 aC
 Quint Fulvi Flac, cònsol el 179 aC 
 Quint Fulvi Flac, cònsol el 180 aC